Grote Homo is een woonwijk van de Belgische gemeente Dilsen-Stokkem die zich bevindt tussen Niel-bij-As (gemeente As) en Lanklaar (gemeente Dilsen-Stokkem), onmiddellijk ten oosten van het Stokkemerbos. Grote Homo heeft het karakter van een villapark met veelal vrijstaande woningen.

De wijk ligt ten noorden van de steenweg, plaatselijk de "bosweg" geheten. Ten noorden van de wijk ligt het jeugdvakantiecentrum Heuvelsven.

De merkwaardige naam van deze wijk is ontstaan door een verbastering van Joseph Haumont (1783-1848), die opzichter was bij het Departement van Bruggen en Wegen, en die daarnaast ook filosoof en dichter was. Toen hij zich in 1840 terugtrok liet hij een huis bouwen dat Groot-Homo genoemd werd. Ook de naburige wijken "Klein Homo" en "Nieuw Homo" hebben dezelfde etymologie.

Dilsen-Stokkem